Кайдановский — еврейская топонимическая фамилия (Койданов).

Известные носители:
 Кайдановский, Александр Леонидович (1946—1995) — советский и российский актёр, режиссёр, сценарист.
 Кайдановский, Наум Львович (1907—2010) — советский и российский астроном.

См. также 
 Кайдановская
 
 Кайдановер

Примечания